Sant Miquel de Campmajor – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii
 Sant Miquel de Fluvià – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii